Marsaud est un patronyme qui peut faire référence à :

 Alain Marsaud (1949-), magistrat et homme politique français.
 Fabien Marsaud (1977-), auteur et slameur français plus connu sous le nom de scène Grand Corps Malade.
 Pierre Marsaud (1934-), joueur de rugby à XV.
 Sandra Marsaud (1974-), femme politique française.

Homophones 

 Jean Baptiste Marsaut (1833-1914), ingénieur français des mines, inventeur de lampe Marsaut, première lampe de mineur de sureté
 Saule marsault, espèce de saule commune en Europe et en Afrique du Nord

Homonymie de patronyme